Montederramo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montederramo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Montederramo (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar